El Torneig de Katowice 2015, conegut oficialment com a Katowice Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 d'abril de 2015 al Spodek de Katowice, Polònia.

La tennista eslovaca Anna Karolína Schmiedlová va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015